Kosmas je jméno řeckého původu, které nosilo více osob:

 Kosmas (asi 1045–1125) – český kronikář
 Kosmas (pražský biskup) – pražský biskup v letech 1091–1098
 Kosmas Indikopleustés (6. století) – alexandrijský cestovatel a mnich
 Kosmas (knihkupectví) – internetové knihkupectví
 Svatý Kosma (3. století) – mučedník a patron lékařství, řecky Κοσμάς – Kosmas, latinsky Cosmas